Emil Hertz ist der Name folgender Personen:

Siehe auch
 Emil Herz